Гил Бе́ллоуз (; род. 28 июня 1967, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр кино и телевидения, продюсер, изредка выступает как сценарист и режиссёр.

Биография 

Гил Беллоуз родился 28 июня 1967 года в Ванкувере, Канада. Женат на актрисе Риа Килстедт, двое детей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Американской академии драматического искусства
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Киноактёры Канады